Eleonora Pruská (21. srpna 1583, Königsberg (Královec) – 9. dubna 1607, Cölln) byla rodem pruská princezna a sňatkem braniborská kurfiřtka.

Biografie

Původ, mládí 
Eleonora se narodila jako čtvrtá z pěti dcer/sedmi potomků pruského vévody Albrechta Fridricha (1553–1618) z jeho manželství s Marií Eleonorou (1550–1608), dcerou vévody Viléma z Jülichu-Kleve-Bergu a Marie Habsburské. Princezna vyrůstala se svými sestrami (oba bratři zemřeli jako nemluvňata) na královeckém zámku.

Manželství, potomci 
2. listopadu roku 1603 se v Berlíně provdala za braniborského kurfiřta Joachima Fridricha (1546–1608). Byla jeho druhou manželkou; z předchozího manželství měl její choť devět potomků (kromě dvou dcer, které zemřely záhy po narození). Manželství bylo uzavřeno z politických důvodů: jednak Joachim Fridrich doufal, že sňatkem vzroste jeho vliv v Pruském vévodství, kde byl regentem Eleonořina duševně nemocného otce, jednak doufal také v Eleonořino dědictví po matce. Z manželství se narodila jediná dcera:

 Marie Eleonora Braniborská (1. dubna 1607 – 18. února 1675), ⚭ 1631 falckrabě Ludvík Filip Falcký (23. listopadu 1602 – 6. ledna 1655)
Dne 8. dubna roku 1607, osm dní po porodu své jediné dcery, Eleonora zemřela. Její ostatky byly uloženy do hohenzollernské hrobky v berlínské katedrále.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Friederike Bornhak: Eleonora von Preussen: Kurfürstin von Brandenburg, zweite Gemahlin des kurfürsten Joachim Friedrich von Brandenburg, geboren 1583, gestorben 1607, S. Geibel, 1889
 Brozat, Dieter: Der Berliner Dom, Berlin 1985 
 Ernst Daniel Martin Kirchner: Die Kurfürstinnen und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern, 2. Teil: Die letzten acht Kurfürstinnen, Berlin 1867, S. 107-130 (mit Portrait Eleonore von Preußens).

Externí odkazy 
 Portrét Eleonory Pruské
 http://thepeerage.com/p10317.htm#i103161

Eleonora Pruská
Eleonora Pruská
Braniborské markraběnky
Braniborské kurfiřtky
Zemřelé v souvislosti s porodem
Úmrtí v Berlíně
Pohřbení v katedrále v Berlíně
Narození 21. srpna
Narození v roce 1583
Úmrtí 9. dubna
Úmrtí v roce 1607
Ženy
Narození v Kaliningradu